Сергиевское — село в Мценском районе Орловской области России. Входит в состав Воинского сельского поселения.

География 
Село находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, на берегах реки Воинки, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к юго-западу от города Мценска, административного центра района. К востоку от населённого пункта проходит федеральная автотрасса .

Климат характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 89 чел.

Инфраструктура 
В селе действует детский загородный оздоровительный лагерь «Орловские зори».

Примечания 

Населённые пункты Мценского района